

В Лондоне 
 Guardian Direct Cup — турнир среди мужчин, который проводился в Лондоне с 1998 по 2000 год на закрытых кортах.
 Queen’s Club Championships — турнир среди мужчин на открытых травяных кортах (с 1969 по 1973 год также проводился у женщин).
 Итоговый турнир ATP‎ — Итоговый турнир среди мужчин, который проводился в Лондоне на закрытых хардовых кортах с 2009 по 2020 год, а также с 1986 по 1989 год (только в парном разряде).
 Олимпийские игры 1908 — Олимпийский теннисный турнир 1908 года.
 Олимпийские игры 2012 — Олимпийский теннисный турнир 2012 года.
 Трофей Сербитона — небольшой турнир уровня «челленджер», проходящий с 1998 года в лондонском районе Сербитон.
 Чемпионат Уэмбли — турнир среди мужчин, который проводился с 1934 по 1990 год на закрытых кортах.

В пригородах Лондона 
 Уимблдонский турнир — турнир серии Большого шлема, который проводится в юго-западном пригороде Уимблдоне.